Лу́за:

 Луза — отверстие в бильярдном столе с мешочком под ним.

Топоним

Россия 
 Луза — город в Кировской области, административный центр Лузского района.
 Луза — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Луза — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Луза — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Луза — деревня в Ярском районе Удмуртии.
 Луза — железнодорожная станция Кировского региона Горьковской железной дороги.

Гидроним 
 Луза — река в Коми, Кировской и Вологодской областях, правый приток реки Юг.
 Луза — река в Коми, левый приток Кожвы.

См. также 
 Лузеры
 Лузин